Frederiksværk Kommune i Frederiksborg Amt blev dannet ved kommunalreformen i 1970. Ved strukturreformen i 2007 blev den  lagt sammen med Hundested Kommune. Administrationen kaldte i første omgang den nye kommune Frederiksværk-Hundested Kommune, men efter en afstemning i 2008 fik den navnet Halsnæs Kommune.

Tidligere kommuner 
Frederiksværk havde været købstad, men det begreb mistede sin betydning ved kommunalreformen. Frederiksværk Kommune blev dannet ved sammenlægning af Frederiksværk købstad med 3 sognekommuner:

Sogne 
Frederiksværk Kommune bestod af følgende sogne, alle fra Strø Herred:
 Frederiksværk Sogn
 Kregme Sogn
 Melby Sogn
 Vinderød Sogn
 Ølsted Sogn

Valgresultater

Borgmestre

Noter 

Kommuner i Danmark (1970-2006)
Kommune